Kahramonhoi Todżikiston (1999) – 8. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Warzob Duszanbe. Tytuł króla strzelców zdobył Oraz Nazarow, który w barwach klubu Warzob Duszanbe zdobył 27 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
1999 w piłce nożnej
Tadżykistan w XX wieku
1999 w Azji